Kochanówka peut désigner en Pologne :
 Kochanówka, village de la voïvodie des Basses-Carpates.
 Kochanówka, village de la voïvodie de Grande-Pologne.
 Kochanówka, village de la voïvodie de Mazovie.
 Kochanówka, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.